Svídnice ist der Name von

Orten:

 Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, siehe Svídnice u Kostelce nad Orlicí, Tschechien
 Gemeinde im Okres Chrudim, siehe Svídnice u Slatiňan, Tschechien
 Svídnice (Dymokury), Ortsteil von Dymokury im Okres Nymburk, Tschechien
 tschechischer Name von Świdnica, Polen

Gewässern:

 tschechischer Name der Schweinitz (Fluss) im Erzgebirge, Deutschland und Tschechien